Tajvan je počeštělý název pro stát Tchaj-wan a stejnojmenný ostrov ve východní Asii.

Tajvan může být také:

 Tajvan (Lipno) – ostrov na vodní nádrži Lipno
 Tajvan (Mšeno) – poloostrov na Mšenské přehradě (Jablonecké přehradě) v Jablonci nad Nisou, v části Mšeno nad Nisou
 Tajvan – bývalá restaurace u Mšenské přehrady v Jablonci nad Nisou (část Mšeno nad Nisou čp. 329)

Reference